AFL steht als Abkürzung für:
 Abstract Family of Languages, eine unter bestimmten Operationen abgeschlossene Familie formaler Sprachen
 Academic Free License, eine Freie-Software-Lizenz
 Adaptive Forward Lighting (Kurvenlicht), die englische Bezeichnung für das kurvenabhängige Ausleuchten der Fahrbahn bei Automobilen
 Aeroflot, eine russische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 After Fader Listening (auch After Fade Listening) in der Tontechnik
 aktive/gebende Fernleihe, siehe Fernleihe
 Flughafen Alta Floresta in Brasilien (IATA-Code)
 American Federation of Labor, eine US-amerikanische Facharbeitergewerkschaft, die 1886 von Samuel Gompers gegründet wurde
 Andere Formen von Leistungsnachweisen, siehe Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen
 Armed Forces of Liberia
 verschiedene Sport-Organisationen:
 American Football League, eine US-amerikanische Profiliga für American Football, die 1970 in der National Football League aufging
 American Football League (1926), eine US-amerikanische Profiliga für American Football (1926)
 American Football League (1936), eine US-amerikanische Profiliga für American Football (1936–1937)
 American Football League (1940), eine US-amerikanische Profiliga für American Football (1940–1941)
 Arena Football League, die 1987 gegründete Hallenmeisterschaft im American Football
 Australian Football League, die höchste australische Spielklasse im Australian Football
 Austrian Football League, die höchste österreichische Spielklasse im American Football
 Arizona Fall League, Baseballliga in Arizona
 Arzneiformenlehre, ein Teilgebiet der Pharmazie
 Brennabor Typ AFL, ein Pkw der Oberklasse

AfL steht als Abkürzung für:
 (in Hessen) für das Amt für Lehrerbildung bzw. dessen Zweigstellen
 steht (in Niedersachsen) für das Amt für Landentwicklung (Dezernat 3 bei der Behörde für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften) 

Afl. steht als Abkürzung für:
 Aruba-Florin, die Währung der Karibikinsel Aruba

afl steht als Abkürzung für:
 american fuzzy lop, ein Computerprogramm zum Fuzzing.

Abkürzung